Jodhpur – città dell'India nell'omonimo distretto 
Jodhpur – città dell'India nel distretto dell'Ahmedabad
Jodhpur – antico stato del subcontinente indiano